Командные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 20 по 24 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Победителем мужского турнира стала сборная Казахстана, впервые смогшая завоевать медаль в теннисном соревновании Азиатских игр. НА пути к титулу команда с постсоветского пространства переиграла двух призёров турнира-2010, а в финале взяла верх над командой Китая, пробившейся в титульный матч впервые с 1990 года и ранее — в четвертьфинале — сломившей сопротивление действующих, на тот момент, чемпионов из Китайского Тайбэя. Бронзовые медали поделили сборные Узбекистана и Японии, ставшие двумя единственными командами, подтвердившими свой статус призёров игр в этом виде (для японцев эта медаль стала шестой подряд в подобном турнире).

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

 ' (Титул, Золотая медаль)
  (Четвертьфинал)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<ol start="5">
 ''(Финал, Серебряная медаль)
 ''(Четвертьфинал)
 ''(Четвертьфинал)
 ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Результаты турнира